Conistra vaccinii är en fjärilsart som beskrevs av Eugen Johann Christoph Esper. Conistra vaccinii ingår i släktet Conistra och familjen nattflyn. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Nattflyn
vaccinii